Lumberton – capoluogo della Contea di Robeson, Carolina del Nord
 Lumberton – città della Contea di Lamar, Mississippi
 Lumberton – township della Contea di Burlington, New Jersey
 Lumberton – CDP della Contea di Rio Arriba, Nuovo Messico
 Lumberton – città della Contea di Hardin, Texas